Bartholomew steht für:
 Bartholomew, eine Variante des Vornamens Bartholemew
 Bartholomew Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Bartholomew ist der Familienname folgender Personen:
 Billy Bartholomew (1901–1972), britischer Jazz- und Unterhaltungsmusiker

 Dave Bartholomew (1918–2019), US-amerikanischer R&B-Musiker
 Elam Bartholomew (1852–1934), US-amerikanischer Pilzkundler
 Freddie Bartholomew (1924–1992), US-amerikanischer Schauspieler
 George Bartholomew (1784–1871), Kartenverleger
 Greg Bartholomew (* 1957), US-amerikanischer Komponist
 Jacinta Bartholomew (* 1965), grenadische Leichtathletin
 John Bartholomew (John Bartholomew Junior; 1831–1893), schottischer Kartograph
 John Bartholomew Senior (1805–1861), schottischer Geograph
 John Christopher Bartholomew (1923–2008), schottischer Kartograph und Geograph
 John George Bartholomew (1860–1920), britischer Kartograph und Geograph
 John (Ian) Bartholomew (1890–1962), schottischer Kartograph und Geograph
 Kenneth Bartholomew (1920–2012), US-amerikanischer Eisschnellläufer
 Kim Bartholomew, US-amerikanische Informatikerin, Bogenschützin und Bogenbiathletin
 Phyllis Bartholomew (1914–2002), britische Leichtathletin
 Reginald Bartholomew (1936–2012), US-amerikanischer Diplomat
 Robert Bartholomew (1936–2021), US-amerikanischer Gewichtheber
 Sarah J. Bartholomew (* 1991), US-amerikanische Schauspielerin, Synchronsprecherin, Sängerin und Tänzerin
 Trish Bartholomew (* 1986), grenadische Leichtathletin
 William Bartholomew (1877–1962), britischer General

Siehe auch:
 Saint Bartholomew
 Collins Bartholomew